Calès kan syfta på:
 Calès, Dordogne
 Calès, Lot